Џунгла (филм) се може односити на:
 Џунгла (филм из 1961), југословенски филм
 Џунгла (филм из 2017), аустралијски филм